Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Tumeltsham enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Tumeltsham in Oberösterreich (Bezirk Ried im Innkreis).

Denkmäler

Einzelnachweise 

Tumeltsham
!